GSK har flere betydninger:
 Gentofte Studenterkursus – er det tidligere navn for Gentofte Gymnasium, en uddannelsesinstitution i den nordlige del af København.
 Gymnasiale Suppleringskurser – adgangsgivende supleringskurser til universiteterne.
 GlaxoSmithKline – er en medicinalkoncern med hovedsæde i London.